Reckers ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Reckers (* 1989), deutscher Eishockeyspieler
 Hans Reckers (* 1953), deutscher Jurist
 Horst Reckers (* 1938), deutscher Schauspieler
 Rob Reckers (* 1981), niederländischer Hockeyspieler